Okręty US Navy o nazwie USS "Johnson" lub podobnych:
  był transportowcem wojska, w służbie w latach 1944 - 1946
 , później Freight Lighter No. 161, YF-161, i YC-660, w służbie w latach 1918 - 1930
 , był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944 - 1946
 , był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944 - 1946 i 1950 - 1957
 , był proponowaną nazwą i oznaczeniem dla jednostki pomocniczej. Jednak statku nigdy nie zakupiono. 
 , był okrętem desantowym czołgów. W służbie w latach 1944 - 1946. Przemianowany na USS "Johnson County" (LST-849) w 1955 gdy był w rezerwie.
 , był transportowcem wojska. W służbie w latach 1918 - 1919. W latach 1941 - 1946 służył jako transportowiec United States Army jako SS "President Johnson".
  był transportowcem ewakuacyjnym. W służbie w latach 1942 - 1946. W US Army pełnił rolę transportowca USAT "Pvt. Elden H. Johnson" w latach 1947 - 1950. W U.S. Navy`s Military Sea Transportation Service jako USNS "Pvt. Elden H. Johnson" w latach 1950 - 1957.

Johnson